Nelly van Balen-Blanken (1917-2008), athlète néerlandaise.
 Nettie Blanken (1946-), actrice néerlandaise.
 Madelief Blanken (1989-), actrice et directrice de casting néerlandaise.

Patronyme néerlandais